The Black — четвёртый студийный альбом британской металкор-группы Asking Alexandria, который вышел 25 марта 2016 года. Это единственный альбом с вокалистом Денисом Шафоростовым, заменявшим оригинального вокалиста группы Дэнни Уорснопа.

История 
После выхода третьего студийного альбома группы — From Death to Destiny, группа с 2013 по 2014 год колесила в турах по США и Европе. 11 января 2015 года вокалист Дэнни Уорсноп объявил о временном роспуске группы, а 23 января объявил об уходе. 27 мая был объявлен новый вокалист — украинец Денис Шафоростов, бывший гитарист и вокалист групп Down & Dirty и Make Me Famous. Так же был представлен первый сингл — «I Won't Give In». Песня была довольно положительно оценена фанатами. Летом 2015 года группа находилась в туре по США, и 24 сентября вышел видеоклип на «I Won’t Give In», состоящий из бекстейджей и концертов группы в Vans Warped Tour. 26 сентября был представлен второй сингл — «Undivided». В конце октября группа дала концерты в Минске, Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. 23 декабря была представлена обложка и название нового альбома — The Black. 31 января 2016 года состоялась радио-премьера нового сингла "The Black". На следующий день 1 февраля песня была официально выпущена вместе с видеоклипом. 3 марта состоялся релиз нового трека с клипом - «Let it Sleep». Мировая премьера пятого сингла "Here I Am" состоялась 8 марта на интернет-радио SiriusXM и Octane в 6AM EST. Клип на эту песню вышел 25 мая.

Стиль 
Синглы «The Black» и «Undivided» показали, что Asking Alexandria возвращаются к своим корням, периода альбома Stand Up and Scream, и в нём будет больше мейнстрим пост-хардкора, нежели хард-рока и хеви-метала. Лидер и гитарист группы Бен Брюс сказал, что альбом пишется под влиянием таких команд как Guns'n'Roses, Led Zeppelin, Slipknot, Avenged Sevenfold, Motley Crue, Metallica.

Список композиций

Участники записи 
Asking Alexandria
 Денис Шафоростов — вокал (кроме 10 трека)
 Бен Брюс — соло-гитара, бэк-вокал, вокал в треках 2 и 10
 Кэмерон Лиделл — ритм-гитара
 Сэм Бетли — бас-гитара
 Джеймс Касселс — барабаны

Производство
По выходным данным CD-буклета
 Джоуи Стёрджис — продюсирование, инжиниринг, микширование, мастеринг, клавишные, программирование, хоры, оркестровые аранжировки (кроме 5 трека)
 Чак Алказян — запись и инжиниринг ударных
 Сэм Грэйвс — редактирование ударных 
 Александар Димитриевич — оркестровая аранжировка в 5 треке

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Asking Alexandria
Альбомы металкора
Альбомы Sumerian Records